LTR steht für:
 Left to Right, fachsprachlich für „von links nach rechts“, eine Schreibrichtung, siehe Bidirektionaler Text
 Left-to-Right Mark (eigentlich LRM), englisch für „Links-nach-rechts-Zeichen“, der Name eines Steuerzeichen im Unicode, siehe Bidirektionales Steuerzeichen
 Letter, siehe Papierformat #Nordamerika
 Long Terminal Repeat in der Genetik und davon abgeleitet:
 LTR-Element
 LTR-Retrotransposon
 Long Term Relationship, englisch für „langandauernde Beziehung“, siehe Zwischenmenschliche Beziehung
 die Band Luca Turilli’s Rhapsody
 Lufttransport (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), norwegische Fluggesellschaft

Ltr. steht für:
 Leiter, siehe Führungskraft (Wirtschaft)
 Liter

Siehe auch:
 Längerfristiges Refinanzierungsgeschäft (LTRO)
 RTL

Abkürzung